Frank Martin (componist), Zwitsers componist
 Frank Martin (ruiter), Zweeds sportruiter